Sándor György (1776 k.–1866) evangélikus lelkész és tanár
Sándor György (1912–1996) amerikai magyar gépészmérnök, az MTA tagja
Sándor György (1912–2005) zongoraművész
Sándor György (1938) Kossuth-díjas előadóművész, humorista
Sándor György (1952) producer
Sándor György (1984) labdarúgó